Bimbam (lautmalerisch für den Klang von Kirchenglocken) steht für:
 Heiliger Bimbam, umgangssprachlicher Ausruf des Erstaunens oder Erschreckens
 Bahnhof Mainz-Bischofsheim, umgangssprachliche Eisenbahnsprache